Тигровый — название нескольких населённых пунктов:
 Тигровый — посёлок в Анучинском районе Приморского края.
 Тигровый — станция Дальневосточной железной дороги (село Тигровой Партизанского городского округа Приморского края).

См. также 
 Мыс Тигровый
 Тигровый астрильд
 Тигровый буш
 Тигровый глаз
 Тигровый лесной певун
 Тигровый питон
 Тигровый сорокопут
 Тигровый телескоп
 Тигровый уж
 Тигровое